Niggl ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Niggl Radloff (1936–2010), deutsche Fotografin

 Günter Niggl (* 1934), deutscher Literaturwissenschaftler
 Hans Niggl (1908–1943), Schweizer Sprinter
 Ludwig Niggl (1875–1971), deutscher Gutsverwalter und Grünlandwissenschaftler

Siehe auch:
 Nigl
 Nickl
 Nickel (Begriffsklärung)